Проспект Культу́ры — название проспектов в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Проспект Культуры — проспект в Грозном.
 Проспект Культуры — проспект в Омске.
 Проспект Культуры — проспект в Санкт-Петербурге.

См. также 
 Бульвар Культуры (Екатеринбург)
 Площадь Культуры
 Улица Культуры
 Культурный переулок (Владикавказ)